Флаг муниципального образования Рамо́нское городское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 февраля 2012 года решением Совета народных депутатов Рамонского городского поселения № 176 и 29 марта 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7557.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх горизонтальных полос — жёлтой, зелёной, белой и зелёной (с отношением 15:1:1:3). В середине жёлтой полосы изображена стоящая на верхней зелёной полосе красная фигурная сквозная арка с башнями по краям, левая из которых двухъярусная и выше правой. Арка с белыми украшениями, а башни с белыми украшениями и окнами».

Обоснование символики 
Флаг Рамонского городского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг Рамонского городского поселения раскрывает славную историю поселения и его особенности.

Арка с башнями — аллегория въездных ворот дворца Великой княжны, дочери императора Александра III, принцессы Ольденбургской Ольги Александровны, памятника архитектуры, которым по праву гордятся рамончане. Ольга Александровна после замужества жила в своём рамонском имении «Ольгино». Принцесса была шефом и почётным полковником 12-го гусарского Ахтырского полка, склад имущества которого находился в Рамони. С началом войны с Германией, Ольга Александровна ушла на фронт в качестве сестры милосердия. Она награждена Георгиевской медалью причисленной к ордену Святого Георгия.

Зелёная часть полотнища с белой полосой символизирует земли Рамонского городского поселения (в состав которого входят посёлки Рамонь и Бор) и реку Воронеж, на берегах которой расположено поселение.

Композиция флага поселения перекликается с композицией флага Рамонского муниципального района, что символизирует тесные связи двух муниципальных образований.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания